

Населені пункти та їхні частини
 Ліпняк — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ліпняк — село в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ліпняк — село в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ліпняк — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпняк — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ліпняк — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Ліпняк — частина села Казімежув у гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ліпняк — частина села Кшчонув у гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ліпняк — колонія в гміні Конопниця Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ліпняк — колонія в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ліпняк — колонія в гміні Розоґі Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпняк — осада в гміні Дивіти Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки